Cone - um sólido geométrico
Ou ainda:
Cone (célula) - uma célula do olho humano;
Cone - uma pinha;
Cone de tráfego - marcadores de estrada;
Cone McCaslin - um baixista;
ConeCrewDiretoria - grupo brasileiro de rap;
Cone de luz - representação gráfica de um fenômeno da Física.

Desambiguação